Капгра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Капгра, Жан Мари Жозеф (1873—1950) — французский психиатр.
 Капгра, Эмиль (1926—2014) — мартиникский государственный деятель, президент Регионального Совета Мартиники (1992—1998).